Індиферентність — байдужість, не реагування на явище, фактор, вплив тощо;

Приклади 

 індиферентні речовини — хімічні речовини, що важко та повільно вступають у реакцію;

 індиферентний електрод — неактивний електрод, застосовуваний в електрофізіологічних дослідженнях.

Література